

La sesta stagione della serie televisiva In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte è stata trasmessa in anteprima in Germania da Das Erste tra il 6 febbraio 2020 e il 20 maggio 2021.

Collegamenti esterni